Källberg kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Källberget-Storbergets naturreservat, Strömsunds kommun, Jämtlands län,

Åland 

 Källberg (Jomala, Åland), kulle,